Розуэлл ():

  — город в штате Джорджия, США. 
 Розуэлл — город, административный центр округа Чавес штата Нью-Мексико США.
 «Розуэлл» — база Стратегического командования ВВС США около города Розуэлл.
 «Розуэлл» — кинофильм.
 Розуэлл, Мэгги (род. 1952) — американская актриса кино, телевидения и озвучивания.

См. также 
 Розуэлльский инцидент